Бесслёзная битва — сражение в ходе Беотийской войны между спартанским войском и объединённой армией Аркадского союза и Аргоса. Названа так, потому что согласно античным источникам, у спартанцев никто не погиб в этой битве.

В 368 году до н. э. спартанский царевич Архидам вместе с подкреплением из Сиракуз взял город Карии, а затем напал на Паррасии. Навстречу ему двинулись аркадяне и аргивяне. Архидам отступил к Медеям. Между тем начальник сиракузян Киссид заявил, что срок его пребывания закончился, и направился в Спарту, но путь ему преградили мессенцы. Тогда Киссид попросил Архидама оказать ему помощь. Архидам пошёл по направлению к нему, аркадско-аргосское войско последовало за ним. На пересечении дорог в Эвтресии и в Медеи состоялась битва, в которой спартанцы одержали значительную победу. Согласно Ксенофонту, спартанцы не потеряли ни одного человека. Потери их противников доходили до 10 тысяч человек.

Примечания

Литература 
 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека
 Ксенофонт. Греческая история
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Агесилай

368 год до н. э.
Сражения Спарты